Kaddo (ang. Caddo) – plemię północnoamerykańskich Indian
Miejscowości w USA:
 Caddo – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan
Gminy w USA:
 Caddo (ang. Caddo Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clark
 Caddo (ang. Caddo Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Caddo (ang. Caddo County) – w stanie Oklahoma
Parafie w USA:
 parafia Caddo (ang. Caddo Parish) – w stanie Luizjana